Софо́ново — деревня в составе Чемашихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

По данным на 1999 год, численность населения составляла 30 чел.

Источники 

Населённые пункты Краснобаковского района